Rampelli ist der Familienname folgender Personen:
 Fabio Rampelli (* 1960), italienischer Politiker
 Fabrizio Rampelli, italienischer Filmschaffender